«Far» -o «FAR» - puede referirse a:

Deporte 
 FAR Rabat (f.1958), equipo de fútbol de Rabat, Marruecos.

Informática 
 FAR Manager (1996), administrador de archivos ortodoxo para sistemas operativos Microsoft Windows.

Música 
 Far (f.1991), banda de Estados Unidos.
 Far (2009), álbum de Regina Spektor.

Milicias 
 Fuerzas Armadas Revolucionarias (México) (FAR), guerrilla mexicana.
 Fuerzas Armadas Revolucionarias (Argentina) (FAR), guerrilla argentina
 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR), nombre dado a las Fuerzas Armadas de Cuba.
 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), guerrilla colombiana.
 Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), guerrilla guatemalteca.

Toponimia 
  Far, villa en Pol-e Doab Rural, Zalian, Shazand, Markazi, Irán.